Ossuar ist die Bezeichnung von

 einem Beinhaus (auch Karner, Ossarium u. ä.), in dem sich Gebeine von Toten befinden 
 einem Ossuar (Knochenkasten) für die Sekundärbestattung von Überresten Verstorbener